Ruffec – comune francese nel dipartimento della Charente nella regione della Nuova Aquitania
 Ruffec – comune francese nel dipartimento dell'Indre nella regione del Centro-Valle della Loira